Pokój w Akwizgranie (812)
Pokój w Akwizgranie (1668)
 Pokój w Akwizgranie (1748)